Lansdown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Lansdown (Bath) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Lansdown (Charlcombe) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset